Hangya, rovar
 Fekete hangya, hangyafaj
 Erdei vöröshangya, hangyafaj
Filmek
 A Hangya, 2015-ös Marvel film
 A Hangya és a Darázs, 2018-as Marvel film
 Z, a hangya, a DreamWorks 1998-as animációs filmje
egyéb
 Hangya Szövetkezet, 20. század eleji magyar szövetkezet